Thanksgiving ("ringraziamento" in lingua inglese) è un termine spesso usato fra gli anglofoni per indicare il Thanksgiving day.

Cinema e televisione 
 Thanksgiving – cortometraggio del 2004 diretto da Tom Donahue
 Il Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Arrow
 Il Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) – episodio della decima stagione della serie animata I Griffin
 Ringraziamento (Thanksgiving) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Glee (serie televisiva)
 Ringraziamento (Thanksgiving) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Heroes
 Il Ringraziamento (Thanksgiving) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Master of None
 Il giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) – episodio della prima stagione della sitcom That '70s Show

Altro 
 Thanksgiving – gruppo musicale statunitense
 Thanksgiving – romanzo di Michael Dibdin del 2000